Eyssen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Eyssen (1849–?), deutscher Architekt
 David van Eyssen, Regisseur
 John Van Eyssen (1922–1995), englischer Schauspieler
 Jürgen Eyssen (1922–1988), deutscher Bibliothekar
 Katharina Eyssen (Kati Eyssen) (1983), deutsche Schauspielerin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin
 Remigius Eyssen (1873–1938), deutscher Ingenieur und Industrieller
 Remy Eyssen (1955), Schriftsteller
 Robert Eyssen (1892–1960), Konteradmiral

Siehe auch:
 Eissen
 Eysen